Il termine Estudiantes ("studenti" in lingua spagnola) può riferirsi a:
Asociación Atlética Estudiantes, società polisportiva argentina
Club Estudiantes de La Plata, società argentina di calcio con sede a La Plata.
Club Atlético Estudiantes, società argentina di calcio con sede a Buenos Aires.
Club Baloncesto Estudiantes, società spagnola di pallacanestro.
Estudiantes de Mérida Fútbol Club, società venezuelana di calcio.